Miejscowości w USA:
 Orangeburg – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland
 Orangeburg – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Orangeburg
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Orangeburg (ang. Orangeburg County) – w stanie Karolina Południowa